Группу 6 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1984 составили сборные Австрии, Албании, Северной Ирландии, Турции и ФРГ. Путёвку в финальную часть получила сборная ФРГ, занявшая первое место.

Таблица группы 6 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Бомбардир 
  Карл-Хайнц Румменигге — 4 мяча

Примечания

Ссылки 
 Евро 1984 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир